Toponímia:
Oms, municipi del Rosselló.
Aras de los Olmos, municipi dels Serrans.
Oms cim d'Ulldecona.
 Acrònim:
 OMS, sigles de l'Organització Mundial de la Salut.
 Antroponímia:
Berenguer d'Oms de Santa Pau, capità general de les galeres de Catalunya.
Berenguer d'Oms de Santa Pau i de Perapertusa, capità general de les galeres de Catalunya.
Berenguer d'Oms i de Mura, conseller reial de Catalunya.
Bernat d'Oms i de Santapau, alt funcionari reial de Catalunya.
Miquel d'Oms i de Sentmenat, 59è President de la Generalitat de Catalunya.
Rafael d'Oms i Llull, 73è President de la Generalitat de Catalunya.
 En singular:
Om, arbre.